El término Yuzhni (Южный) puede referirse a:

Yuzhni (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Yuzhni (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Yuzhni (Bizhbuliak, Bashkortostán), localidad del raión de Bizhbuliak de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Yuzhni (Sterlitamak, Bashkortostán), localidad del raión de Sterlitamak de la república de Bashkortotstán, en Rusia.
Yuzhni (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Yuzhni (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Yuzhni (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.
Yuzhni (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Yuzhni (Daguestán), localidad de la república de Daguestán, en Rusia.
Yuzhni (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Yuzhni (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Yuzhni (Gorodovikovsk, Kalmukia), localidad de Kalmukia, en Rusia.
Yuzhni (Iki-Burul, Kalmukia), localidad de Kalmukia, en Rusia.
Yuzhni (Armavir, Krasnodar), localidad del distrito de la ciudad de Armavir del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Dinskaya, Krasnodar), localidad del raión de Dinskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Otrádnaya, Krasnodar), localidad del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Tuapsé, Krasnodar), localidad del raión de Tuapsé del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Ust-Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Ust-Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Yuzhni (Léninsk-Kuznetski, Kémerovo), localidad del raión de Léninsk-Kuznetski del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Yuzhni (Novokuznetsk, Kémerovo), localidad del raión de Novokuznetsk del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Yuzhni (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Yuzhni (Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Yuzhni (Kónerevo, Kursk), localidad del raión de Kónerevo del óblast de Kursk, en Rusia.
Yuzhni (Sudzha, Kursk), localidad del raión de Sudzha del óblast de Kursk, en Rusia.
Yuzhni (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Yuzhni (Vorotynets, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Vorotynets del óblast de Nizhnni Nóvgorod, en Rusia.
Yuzhni (Tonsháyevo, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Tonsháyevo del óblast de Nizhnni Nóvgorod, en Rusia.
Yuzhni (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Yuzhni (Isilcul, Omsk), localidad del raión de Isilcul del óblast de Omsk, en Rusia.
Yuzhni (Liúbinski, Omsk), localidad del raión de Liúbinski del óblast de Omsk, en Rusia.
Yuzhni (Pavlogradka, Omsk), localidad del raión de Pavlogradka del óblast de Omsk, en Rusia.
Yuzhni (Ust-Ishim, Omsk), localidad del raión de Ust-Ishim del óblast de Omsk, en Rusia.
Yuzhni (Aleksandrovka, Oremburgo), localidad del raión de Aleksandrovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yuzhni (Krasnogvardéiskoye, Oremburgo), localidad del raión de Krasnogvardéiskoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yuzhni (Perevolotski, Oremburgo), localidad del raión de Perevolotsi del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Yuzhni (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Yuzhni (Penza), localidad del óblast de Penza, en Rusia.
Yuzhni (Bolshaya Sosnova, Perm), localidad del raión de Bolshaya Sosnova del óblast de Perm, en Rusia.
Yuzhni (Suksun, Perm), localidad del raión de Suksun del óblast de Perm, en Rusia.
Yuzhni (Azov, Rostov), localidad del raión de Azov del óblast de Rostov, en Rusia.
Yuzhni (Bolshaya Martynovka, Rostov), localidad del raión de Bolshaya Martynovka del óblast de Rostov, en Rusia.
Yuzhni (Miloslávskoye, Riazán), localidad del raión de Miloslávskoye del óblast de Riazán, en Rusia.
Yuzhni (Skopin, Riazán), localidad del raión de Skopin del óblast de Riazán, en Rusia.
Yuzhni (Bolshaya Grushitsa, Samara), localidad del raión de Bolshaya Grushitsa del óblast de Samaro, en Rusia.
Yuzhni (Yershov, Sarátov), localidad del raión de Yershov del óblast de Sarátov, en Rusia.
Yuzhni (Samoilovka, Sarátov), localidad del raión de Samoilovka del óblast de Sarátov, en Rusia.
Yuzhni (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Yuzhni (Stávropol), localidad del óblast de Stávropol, en Rusia.
Yuzhni (Nelídovo, Tver), localidad del raión de Nelídovo del óblast de Tver, en Rusia.
Yuzhni (Ostashvkovsk, Tver), localidad del raión de Ostashkovsk del óblast de Tver, en Rusia.
Yuzhni (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
Yuzhni (Léninski, Tula), localidad del raión de Léninski del óblast de Tula, en Rusia.
Yuzhni (Plavsk, Tula), localidad del raión de Plavsk del óblast de Tula, en Rusia.
Yuzhni (Uzlovaya, Tula), localidad del raión de Uzlovaya del óblast de Tula, en Rusia.
Yuzhni (Chern, Tula), localidad del raión de Chern del óblast de Tula, en Rusia.
Yuzhni (Jabarovsk), localidad del óblast de Jabarovsk, en Rusia.
Yuzhni (Agápov, Cheliábinsk), localidad del raión de Agápov del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Yuzhni (Zpatoust, Cheliábinsk), localidad del raión de Agápov del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Yuzhni (Fershampenuaz, Cheliábinsk), localidad del raión de Fershampuaz del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Yuzhni (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie, en Rusia.
Yuzhni (Chukotka), localidad del distrito autónoimo de Chukotka, en Rusia.
Yuzhni (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.